Tomasson bzw. Tómasson ist der Familienname folgender Personen:
 Beatrice Tomasson (1859–1947), britische Bergsteigerin
 Helgi Tómasson (* 1942), isländisch-amerikanischer Tänzer und Choreograf
 Jon Dahl Tomasson (* 1976), dänischer Fußballspieler
 Kris Tomasson (* 1965), US-amerikanischer Designer
 Torkel Tomasson (1881–1940), samischer Redakteur und Ethnologe

Siehe auch:
 Thomassen
 Thomason
 Thomasson